Dance with Me – singel Alphaville
 Dance with Me – film, amerykański melodramat z 1998 roku